E24 har flere betydninger:
 Europavej E24 – i Storbritannien
 E24 (IEC 60063) – elektrisk komponent talserie